La Magistratura dei Delfini è una squadra di Mezzogiorno del Gioco del Ponte di Pisa.

La magistratura 

 Capitano: Marco F.
 Magistrato:Federico G.
 Ufficiale addetto: Flavio G-
 Cons. Militare:
 Cons. Civile:
 Tesoriere:
 Collaboratori: Fabio Presta, Sergio Pozzobon, Marco Bertelli
 Insegna: Delfino Giallo
 Colori: Blu e Giallo
 Motto: Senza Temer Tempesta
 Cotte: A strisce blu e gialle
 Confini della magistratura: Le frazioni di Marina di Pisa, Tirrenia e Calambrone

Storia
I Delfini appaiono nello schieramento di Mezzogiorno nel 1623 e vi restano per tutta la serie di edizioni storiche, ovvero fino al 1807, con i colori giallo e turchino.

Tornano in lizza nel 1935 e si conquistano un ruolo spesso decisivo per le sorti della Parte. Nel volume del Frosini del Ciarpa, intitolato “Memorie Storiche della città di Pisa”, si presentano con un Delfino dal muso antropomorfizzato. Giovanni Maria Terreni, nel Settecento, propone invece un Delfino con in groppa un bambino.

Nel periodo della ripresa (1982), i Delfini hanno dato lustro ed importanza a Mezzogiorno, essendo stati per una decina d'anni la squadra più forte della Parte Australe.

I Delfini detengono anche diversi record. Sicuramente il record di vittorie consecutive per Mezzogiorno nelle sfide a sei combattimenti (sei dal 1993 al 1998) e quello del numero massimo di successi dal 1982, ben quattordici. I Delfini hanno ancor oggi il record assoluto della vittoria più veloce, nel 1998 contro la Magistratura di Santa Maria in 12” e del combattimento più lungo di 22'35”, perdendo contro la Magistratura di San Michele.

Dal 2004 al 2011 i Delfini hanno passato un periodo buio, di difficoltà, causa la morte improvvisa del loro Storico Capitano, comportando lo scioglimento della squadra.

Dal 2012 l'impegno di varie persone, fra cui il Magistrato Alberto Di Lupo (fino al 2013 combattente) e il Capitano Marco Falugi, ha riportato entusiasmo sul litorale pisano, facendo conquistare nel 2012, contro la Magistratura di Santa Maria, la vittoria che mancava dal 2004.

Nel 2013, dopo un avvincente combattimento durato 9'30”, i Delfini sono stati sconfitti dalla Magistratura di Santa Maria.

Anche nel 2014 è arrivata la sconfitta contro una delle migliori squadre della parte boreale, la Magistratura di Calci, combattimento definito ironicamente "mare e monti".

Nell'edizione 2015 i Delfini conquistano la vittoria contro la magistratura dei Satiri, in poco più di 40 secondi, nonostante la lunga attesa prima dell'incontro (45 minuti c.a.) sul Ponte di Mezzo, dovuto ad una problematica riguardante le pedane antiscivolo, la quale i combattenti fanno affidamento per mantenere aderenza durante il combattimento. 

Il buio sembra esser tornato nella storica squadra giallo blu, varie vicissitudini hanno portato a cinque anni di sconfitte.

Nei vari trascorsi ci sono state problematiche che hanno inciso duramente, come la chiusura della palestra per i lavori (poi messa a norma) del luogo di allenamento dei gialloblu, adesso possiamo vantarci di essere l’unica palestra a norma nel Gioco del Ponte e i due anni di pandemia che anno bloccato i vari allenamenti della squadra.

Albo d'oro dei Delfini

Collegamenti esterni 
 
 
 

Gioco del Ponte
Marina di Pisa